Miejscowości w USA:
 Southgate – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota
 Southgate – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Southgate – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne

Miejscowości w Kanadzie:
 Southgate w Ontario

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Southgate w Crawley, West Sussex
 Southgate (Londyn) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)